O rio Correntes é um rio brasileiro que banha o estado de Maranhão.

Ele desagua no rio Parnaíba.

Correntes